Os ácidos metoxibenzoicos formam em química um grupo de substâncias, que são tanto derivadas a partir do ácido benzoico como a partir do anisol. A estrutura é constituída por um anel de benzeno com grupo carboxila (–COOH) e metoxilo (–OCH3) anexos, como substituintes. Através da sua disposição diferente (orto, meta ou para), existem três isômeros estruturais com a fórmula molecular C8H8O3. Primariamente, eles podem ser chamadas ácidos benzoicos metoxisubstituídos. O ácido 4-metoxibenzoico é conhecido principalmente pelo seu nome comum ácido anísico. Na literatura em inglês o termo anísico é utilizado para os ácidos 2- e 3-metoxibenzoico.

== Ver também ==
 Metoxibenzaldeído

Ácidos carboxílicos
Compostos aromáticos